NGC 5707-1
NGC 5707-2